Erik Adolf Alfred Piper, född 1 oktober 1868 i Sövde, Malmöhus län, död 3 oktober 1930 på Ängsö slott, Västmanlands län, var en svensk greve, kammarherre och rikshärold.

Biografi
Erik Piper var son till underlöjtnanten greve Eric Claës Gustaf Piper och Ebba Coyet. 1901 tilldömdes han Ängsö slott, sedan hans farbror Alfred Piper också hade ärvt ättens skånska fideikommiss. Han blev kammarherre 1906 och blev 1920 ordensofficiant för Kungl. Maj:ts orden samt rikshärold.

Piper gifte sig den 18 december 1902 med Josefina Rudbeck (född 28 mars 1869), dotter till friherre Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel Rudbeck och friherinnan Ida von Essen.

Utmärkelser

Svenska utmärkelser
  Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen, 16 juni 1928.
  Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken, 1897.
  Kommendör av första klassen av Nordstjärneorden, 16 juni 1928.
  Kommendör av andra klassen av Nordstjärneorden, 12 mars 1922.
  Riddare av Nordstjärneorden, 12 mars 1920.
  Riddare av första klassen av Vasaorden, 1914.
  Rättsriddare av Johanniterorden, tidigast 1921 och senast 1925.

Utländska utmärkelser
  Kommendör av andra klassen av Badiska Zähringer Löwenorden, 1914.
  Kommendör av andra klass av Luxemburgska Adolf av Nassaus civil- och militärförtjänstorden, 1908.
  Riddare av andra klassen av Preussiska Kronorden, 21 september 1899.
  Riddare av andra klassen av Ryska Sankt Annas orden, 1909.
  Första klassen av Schwarzburgska hederskorset, 1911.
  Riddare av Preussiska Johanniterorden, 1900.

Källor
 Adelskalendern 1923

Noter

Födda 1868
Avlidna 1930
Svenska grevar
Män
Erik
Svenska kammarherrar
Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen
Kommendörer av första klassen av Nordstjärneorden
Kommendörer av andra klassen av Nordstjärneorden
Riddare av Nordstjärneorden
Riddare av Vasaorden
Rättsriddare av Johanniterorden i Sverige
Kommendörer av andra klassen av Zähringer Löwenorden
Mottagare av Adolf av Nassaus civil- och militärförtjänstorden
Mottagare av Preussiska Kronordens andra klass
Mottagare av Sankt Annas ordens andra klass
Mottagare av Schwarzburgska hederskorset
Mottagare av Tyska Johanniterorden